Крючкоклювый филидор () — птица из семейства печниковые. Единственный вид рода крючкоклювые филидоры.

Имеет размер 17 — 18  см в длину и масу тела от 30 до 39  г. Вверху оливково-коричневый цвет с заметными полосами, надбровье — желтовато-охристое; крылья и хвост контрастно-рыжего цвета. Под ним желтоватый охристый цвет с тёмно-оливковыми полосами.

Обитатель дождевых тропических лесов Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора и Перу. Естественная среда обитания — субтропический или тропический влажный широколиственный лес.

Рацион питания состоит из членистоногих.

Примечания 

Печниковые
Животные, описанные в 1825 году
Птицы Южной Америки
Монотипические роды птиц